Radwelt steht für:

 Rad-Welt, deutsche Radsport-Zeitung, 1895–1933
 Radwelt, Mitgliederzeitschrift des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, siehe ADFC